Zwerkbal (Engels: Quidditch), fictieve sport uit de Harry Potterboeken van Joanne Rowling
 Quidditch (sport), daadwerkelijk gespeelde sport hier op gebaseerd